Klobbudden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klobbudden, Kyrkslätt, Nyland, 
 Klobbudden, Borgå, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar